África - o continente 
 África Nova - subdivisão do Império Romano
 África Proconsular - subdivisão do Império Romano
 Diocese da África - subdivisão do Império Romano
 Prefeitura pretoriana da África - subdivisão do Império Romano
 Exarcado de Cartago - província romana também conhecida como "Exarcado da África"

Outros 
 Africa (agência de publicidade)
 "Africa" (canção) - da banda de rock Toto
 1193 Africa - asteroide 
 Afrika - jogo eletrônico 

Desambiguação